Fomenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Timofejewitsch Fomenko (* 1945), russischer Mathematiker und Dozent an der Lomonossow-Universität in Moskau
 Jana Fomenko (* 1988), Schauspielerin
 Julija Nikolajewna Fomenko (* 1979), russische Leichtathletin
 Mychajlo Fomenko (* 1948), sowjetisch-ukrainischer Fußballspieler und -trainer
 Nikolai Wladimirowitsch Fomenko (* 1962), russischer Schauspieler, Musiker, Unternehmer, Motorsportingenieur- und Funktionär sowie Autorennfahrer
 Pjotr Naumowitsch Fomenko (1932–2012), russischer Theaterregisseur

Siehe auch:
 Waleri Iwanowitsch Fomenkow (* 1938), sowjetisch-russischer Eishockeyspieler und -trainer